Un bourreau est une personne chargée d'exécuter les peines corporelles ou la peine de mort.

Patronyme

 Bernard Bourreau (1951-), coureur cycliste français.
 Élisa Bourreau, actrice française.

Littérature 
 Le Bourreau (Палач), roman policier de Sergueï Belochnikov écrit en 1995.

Film
 Le Bourreau, titre alternatif de La Balade du bourreau, film américain de Jack Smight.
 Le Bourreau, film italo-espagnol de Luis García Berlanga sorti en 1963.
 Le Bourreau, téléfilm russe de Viktor Sergueïev sorti en 1990.
 Le Bourreau, série télévisée russe de Sergueï Belochnikov sorti en 2006.

Voir aussi